L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Palerme se déroule du 3 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Fiona Ferro remporte le tournoi en simple, Arantxa Rus et Tamara Zidanšek celui en double.

Faits marquants 
Il s'agit du premier tournoi officiel de la WTA après cinq mois de suspension du tour du fait de la pandémie de Covid-19.

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Anna Blinkova, Veronika Kudermetova et Svetlana Kuznetsova, de la Britannique Johanna Konta, de la Tchèque Karolína Muchová, des Lettones Jeļena Ostapenko et Anastasija Sevastova, de la Polonaise Iga Świątek et de l'Espagnole Paula Badosa. Elles sont respectivement remplacées par Camila Giorgi, Sorana Cîrstea, Arantxa Rus, Tamara Zidanšek, Sara Sorribes Tormo, Patricia Maria Țig, Kirsten Flipkens, Irina-Camelia Begu et Océane Dodin.

Lauréates 
En simple, la Française Fiona Ferro remporte son deuxième titre WTA en disposant en finale de l'Estonienne Anett Kontaveit (tête de série ). Il s'agit de son  en catégorie International.

En double, Arantxa Rus et Tamara Zidanšek remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale Elisabetta Cocciaretto et Martina Trevisan. Il s'agit pour chacune de leur  titre dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Palerme
Sport en Italie en 2020
Tennis en août 2020
WTA 2020